Freihof steht für

 Freihof, ein Hof innerhalb einer Stadt, der einem Adligen oder Geistlichen gehörte
 Freihof (Büchlberg), Ortsteil des Marktes Büchlberg im Landkreis Passau
 Freihof (Langenau), ein Ortsteil der Gemeinde Langenau im Alb-Donau-Kreis
 Freihof (Wiesloch), ein ehemaliger Herrensitz in Wiesloch
 Museum Freihof (Haslach im Kinzigtal), Alterssitz des Volksschriftstellers Heinrich Hansjakob
 Freihof Buckesfeld, ein ehemaliges Gut bei Lüdenscheid
 Freihof, bis 1938 Freynowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Dobroszewo, Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Freihof ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Freihof (* 1961), deutscher Schauspieler

Siehe auch: Freyhof